Шесть кораблей Королевского флота и четыре учебных плавбазы добровольного резерва (RNVR) назывались HMS Isis, в честь египетской богини Изиды.
 Isis — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду около 1744 как Colchester; переименован.
 Isis — бывший французский Diamant; захвачен в 1747; переделан в 50-пушечный корабль 4 ранга, использовался до 1766.
 Isis — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1774, разобран в 1810.
 Isis — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1819, разоружен в 1861; продан в 1867.
 Isis — бронепалубный крейсер типа Eclipse; в строю с 1896 по 1920.
 Isis (D87) — эсминец типа I; спущен на воду в 1936; подорвался на мине и затонул в 1944.

Исида в западной культуре